{{Ficha de noble
|nombre = Daria Mijáilovna Bibikova
|imagen = Gorchakova by N.Bogdanov-Belsky.jpg
|epígrafe = Retrato de la princesa Daria Gorchakova por Nikolái Bogdanov-Belsky.
|nombre completo = Daria Mijáilovna Bibikova
|otros títulos = Dama de Honor de la zarina Aleksandra Fiódorovna
|fecha de nacimiento = 21 de noviembre de 1883
|lugar de nacimiento = Járkov,  Imperio ruso
|fecha de defunción = 7 de junio de 1962
|lugar de defunción = Lausana,  Suiza
|consorte = Aleksandr Konstantínovich Gorchakov
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Gorchakov (por matrimonio)
|padre = Mijaíl Mijáilovich Bibikov
|madre = Princesa Varvara Dmítrievna Obolenskaya
|escudo = Bibikovi_suguvõsa_aadlivapp.jpg
|título = Princesa Gorchakova
|}}

Daria Mijáilovna Bibikova (en ruso Дарья Михайловна Бибикова) (21 de noviembre de 1883-7 de junio de 1962) fue una aristócrata rusa y dama de honor de la zarina Alejandra Fiódorovna de Rusia, por su matrimonio fue princesa Gorchakova.

Biografía

Nació el 21 de noviembre de 1883 en Járkov, Imperio ruso, actual Ucrania, en una de las familias más antiguas de la nobleza rusa, fue hija de Mijaíl Mijáilovich Bibikov (1848-1918), gobernador imperial de la provincia de Vorónezh de 1906 a 1909, y la princesa Varvara Dmitrievna Obolenskaya (1848-1927).

Participó en el Gran baile de disfraces de 1903'' organizado por los zares de Rusia en febrero de ese año, los invitados tenían que vestir trajes de estilo del , hechos con diseños del famoso artista Sergey Solomko, en colaboración con historiadores expertos; esto la llevó a ser inmortalizada en fotografía con un sontuoso vestido de época para el álbum conmemorativo cuya imagen se conserva hasta hoy como un registro histórico de aquella ocasión.

El 6 de abril de 1903, meses antes de cumplir los 20 años, fue nombrada por la zarina como su Dama de Honor, puesto que únicamente podían desempeñar mujeres solteras de la alta nobleza rusa que, salvo contadas excepciones, dejaban su lugar en la corte al casarse para atender a su familia. En la corte coincidió con Anna Aleksándrovna Vyrubova, la mejor amiga de la zarina, que fue nombrada Dama de Honor en enero de 1904. Anna fue la primera esposa del teniente Alexander Vasiljevich Vyrubov, cuya hija se casó con el hijo menor de Daría.

Matrimonio y descendencia

El 30 de marzo de 1904 se casó con el príncipe Alexander Konstantinovich Gorchakov, un militar ruso hijo del príncipe Konstantin Aleksandrovich Gorchakov embajador de Rusia en Suiza (1878), Sajonia (1879) y España, y de la princesa María Mijáilovna Sturdza (1849-1905), miembro de la familia reinante en Moldavia hasta la ocupación rusa. El matrimonio tuvo dos hijos:

 Mijaíl Aleksándrovich Gorchakov (1905-1996) casado con la condesa Olga Alekséyevna Orlova-Davydova, con descendencia.

 Konstantin Aleksandrovich Gorchakov (1906-1994) casado con María Aleksándrovna Vyrubova, con descendencia.

Después del Imperio

El príncipe Aleksandr combatió en la Primera Guerra Mundial donde resultó gravemente herido en el frente en marzo de 1916, murió en un hospital Petrogrado por las heridas recibidas el 18 de marzo de 1916 a los 40 años, después del funeral fue enterrado en el cementerio del monasterio de San Juan de Kronstadt en Petrogrado, Rusia.

El golpe bolchevique que asesino al Zar y a su familia y la agitación revolucionaria la obligó a trasladarse de Petrogrado a Kiev con sus hijos en 1917, a fines de 1918, se mudaron a Odesa y luego a Constantinopla terminando en Suiza, repitiendo la triste forma de huir de Rusia de cientos de miembros de la nobleza, llamados los inmigrantes blancos. La princesa Daría murió el 7 de junio de 1962 en Lausana, Suiza.

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias

Nobles de Rusia del siglo XX
Rusas del siglo XX